Горде́й,  — мужское русское личное имя и фамилия; в православном именослове появилось в память: о мученике Гордии, убитом во II веке в Риме; и о мученике Гордии, убитом в 320 году в городе Кесарии Каппадокийской подвергшемся пыткам и преданном смерти за то, что открыто выступил в защиту христиан. Восходит к имени легендарного фригийского царя Гордия (), завязавшего «Гордиев узел».

Именины празднуются , 18 июня

От имени образована русская фамилия — Гордеев.

Фамилия 
 Гордей, Андрей Дмитриевич — украинский футболист. Сын Дмитрия Фёдоровича Гордея.

Примечания

См. также 
 Гордейчук

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения